Termin adenozinska difosfataza ima više značenja.

 Apiraza, enzim
 Nukleozidna difosfataza, enzim